Kert ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kert (* 1946), französischer Politiker
 Georgi Martynowitsch Kert (1923–2009), sowjetischer und russischer Sprachwissenschaftler
 Johannes Kert (1959–2021), estnischer Generalleutnant und Politiker
 Larry Kert (1930–1991), US-amerikanischer Musicaldarsteller und Sänger
 Robert Kert (* 1971), österreichischer Jurist und Universitätsprofessor

Siehe auch:
 Kerth